XX Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej – rozgrywane były od 12 czerwca do 13 lipca 2014 roku w Brazylii. Mistrzem świata po raz czwarty w swojej historii zostały Niemcy, które pokonały po dogrywce Argentynę, jednocześnie zostając pierwszą w historii europejską drużyną, która triumfowała w mistrzostwach organizowanych na kontynencie amerykańskim. Gospodarze zajęli 4. lokatę, przegrywając w meczu o 3. miejsce z Holandią.

7 marca 2004 roku FIFA ogłosiła, że zgodnie z polityką przyznawania praw organizacji mistrzostw przemiennie federacjom piłki nożnej na różnych kontynentach, mistrzostwa w 2014 roku odbędą się w Ameryce Południowej. 17 marca 2004 r. CONMEBOL (południowoamerykańska federacja piłki nożnej) jednogłośnie wybrała Brazylię jako swojego jedynego kandydata, jednak pod koniec 2006 roku gotowość organizacji tych rozgrywek zgłosiła także federacja kolumbijska. Ostatecznie jednak 13 kwietnia 2007 zrezygnowała ona z chęci organizacji Mistrzostw Świata 2014, a więc jedyną federacją wyrażającą gotowość organizacji tych rozgrywek była federacja brazylijska. W turnieju zadebiutowała reprezentacja Bośni i Hercegowiny.

8 lipca 2010 roku FIFA zaprezentowała oficjalne logo mistrzostw. 2 września 2012 roku ogłoszono, że oficjalna piłka mistrzostw będzie nosić nazwę Brazuca. Została ona zaprezentowana 3 grudnia 2013 roku, na trzy dni przed losowaniem fazy grupowej turnieju. Maskotką mistrzostw świata w Brazylii był pancernik kulowaty o imieniu Fuleco.

Gospodarz 
W dniu 30 października 2007 FIFA ogłosiła, że gospodarzem turnieju będzie Brazylia. Była to jedyna kandydatura po wycofaniu oferty kolumbijskiej. Brazylia zorganizowała mistrzostwa świata po raz drugi. Pierwszy raz była gospodarzem w 1950 r.

Przygotowania 
W 2009 r. ówczesny prezydent Lula da Silva stwierdził, że rząd brazylijski nie sfinansuje budowy stadionów, jednak będzie inwestował w infrastrukturę miast, które będą organizatorami spotkań podczas turnieju.
21 stycznia 2012 szef FIFA, Joseph Blatter stwierdził, że przygotowania są na dalszym poziomie niż w Rosji, gdzie mundial odbędzie się w 2018. W listopadzie 2012 roku większość inwestycji związanych ze stadionami zrealizowana była w 50%, na części modernizowanych lub budowanych od podstaw stadionów prace ukończone były jednak nawet w 80%.

Uczestnicy

Zakwalifikowane drużyny

Miasta i stadiony 
Organizacją finałów mistrzostw świata w Brazylii zainteresowanych było 17 miast: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Belém, Campo Grande, Cuiabá, Kurytyba, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Manaus, Natal, Recife/Olinda (stadion będzie własnością obu miast), Rio Branco i Salvador. Maceió zrezygnowało w styczniu 2009.

Zgodnie z zasadami FIFA każdy ze stadionów FIFA musi być zlokalizowany w innym mieście, a liczba miast organizujących turniej wynosi od 8 do 10. Mimo to 26 grudnia 2008 Brazylijczykom udało się uzyskać pozwolenie na wybranie 12 miast.

Ostateczną decyzje w sprawie wyboru miast ogłoszono 31 maja 2009. Belém, Campo Grande, Florianópolis, Goiânia i Rio Branco zostały odrzucone.

Mecz otwarcia odbył się w São Paulo, mecz o 3. miejsce w Brasílii, zaś finał w Rio de Janeiro. W grupie reprezentacja gospodarzy zagrała na otwarcie w São Paulo, potem w Fortalezie, a na końcu w Brasílii. Ponadto na każdym ze stadionów były rozgrywane co najmniej 4 mecze.

Sędziowie

Turniej

Kwalifikacje 
 Europa (UEFA) – 13 miejsc

 Ameryka Południowa (CONMEBOL) – 4 miejsca plus 1 w barażach

 Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby (CONCACAF) – 3 miejsca plus 1 w barażach

 Azja (AFC) – 4 miejsca plus 1 w barażach

 Afryka (CAF) – 5 miejsc

 Oceania (OFC) – 1 miejsce w barażach

Pierwsza faza eliminacji do Mistrzostw Świata 2014 w Brazylii miała być połączona z Igrzyskami Pacyfiku 2011, jednak ostatecznie turniej ten nie został częścią eliminacji.
 Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014 (baraże interkontynentalne)

Koszyki 
Losowanie fazy grupowej Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014 odbyło się 6 grudnia 2013 roku o godz. 17:00 (Czasu środkowoeuropejskiego) w Salvador da Bahia. Ceremonię prowadzili Rodrigo Hilbert i Fernanda Lima.

* Ze względu na zmianę zasad losowania (koszyk pierwszy jest rozstawiony według rankingu FIFA) przeprowadzono losowanie specjalne z koszyka „X”, w wyniku czego Włochy zostały przeniesione z koszyka czwartego do koszyka drugiego, aby trafić do grupy z reprezentacją z Ameryki Płd. (w tym wypadku Urugwaj), znajdującej się w pierwszym koszyku.

Składy

Faza grupowa 
Harmonogram spotkań został określony 20 października 2011 roku w siedzibie FIFA w Zurychu. 27 września 2012 roku, Komitet Wykonawczy FIFA ogłosił godziny rozgrywania meczów. Spotkania fazy grupowej były rozgrywane o 13:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 i 21:00 czasu lokalnego. Dziesięć z dwunastu miast-organizatorów znajduje się w strefie czasowej UTC-3 czasu zimowego, wyjątki to Cuiabá i Manaus, znajdujące się w strefie UTC-4 czasu zimowego.

O końcowej kolejności drużyn w każdej grupie decydują:
 Liczba punktów uzyskana przez drużyny we wszystkich meczach grupowych;
 Bilans bramek uzyskany we wszystkich meczach grupowych;
 Liczba goli strzelonych przez drużyny we wszystkich meczach grupowych.
Jeśli dwa lub więcej zespołów mają tyle samo punktów, taki sam stosunek bramek i taką samą liczbę bramek strzelonych, kolejność ustala się w następujący sposób:

a) liczba punktów uzyskanych w meczach między zainteresowanymi drużynami,

b) bilans bramek po meczach między zainteresowanymi drużynami,

c) liczba bramek strzelonych w meczach między zainteresowanymi drużynami,

d) losowanie przeprowadzone przez Komitet Wykonawczy FIFA.

Uwaga: W poniższym terminarzu turnieju podano czas lokalny UTC-3.

Legenda do tabelek:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br− – bramki stracone
 +/− – różnica bramek

Dwie pierwsze drużyny z każdej grupy awansują do dalszych gier.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Grupa G

Grupa H

Faza pucharowa 

UWAGA: W nawiasach podane są wyniki po rzutach karnych.

1/8 finału

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał 

 
MISTRZ ŚWIATA 2014

NIEMCY CZWARTY TYTUŁ

Strzelcy 
 Bramki z serii rzutów karnych nie są wliczane do klasyfikacji strzelców. Informacje na temat autorów tych goli znajdą się wyłącznie przy opisie meczu.

6 goli
  James Rodríguez
5 goli
  Thomas Müller
4 gole
  Lionel Messi
  Neymar
  Robin van Persie
3 gole
  Enner Valencia
  Karim Benzema
  Arjen Robben
  André Schürrle
  Xherdan Shaqiri
2 gole

  Abdelmoumene Djabou
  Islam Slimani
  Tim Cahill
  David Luiz
  Oscar
  Alexis Sánchez

  Mario Mandžukić
  Ivan Perišić
  André Ayew
  Asamoah Gyan
  Memphis Depay
  Jackson Martínez

  Bryan Ruiz
  Mario Götze
  Mats Hummels
  Miroslav Klose
  Toni Kroos
  Ahmed Musa

  Clint Dempsey
  Luis Suárez
  Wilfried Bony
  Gervinho

1 gol

  Yacine Brahimi
  Sofiane Feghouli
  Rafik Halliche
  Wayne Rooney
  Daniel Sturridge
  Ángel Di María
  Gonzalo Higuaín
  Marcos Rojo
  Mile Jedinak
  Kevin De Bruyne
  Marouane Fellaini
  Romelu Lukaku
  Dries Mertens
  Divock Origi
  Jan Vertonghen
  Edin Džeko
  Vedad Ibišević
  Miralem Pjanić
  Avdija Vršajević
  Fernandinho
  Fred
  Thiago Silva

  Charles Aránguiz
  Jean Beausejour
  Jorge Valdivia
  Eduardo Vargas
  Ivica Olić
  Olivier Giroud
  Blaise Matuidi
  Paul Pogba
  Moussa Sissoko
  Mathieu Valbuena
  Sokratis Papastatopulos
  Jorgos Samaras
  Andreas Samaris
  Xabi Alonso
  Juan Mata
  Fernando Torres
  David Villa
  Daley Blind
  Leroy Fer
  Klaas-Jan Huntelaar
  Wesley Sneijder
  Stefan de Vrij

  Georginio Wijnaldum
  Carlo Costly
  Reza Ghuczanneżad
  Keisuke Honda
  Shinji Okazaki
  Joël Matip
  Pablo Armero
  Juan Cuadrado
  Teófilo Gutiérrez
  Juan Fernando Quintero
  Koo Ja-cheol
  Lee Keun-ho
  Son Heung-min
  Joel Campbell
  Óscar Duarte
  Marco Ureña
  Andrés Guardado
  Javier Hernández
  Rafael Márquez
  Oribe Peralta
  Giovani dos Santos
  Sami Khedira

  Mesut Özil
  Peter Odemwingie
  Nani
  Cristiano Ronaldo
  Silvestre Varela
  Aleksandr Kierżakow
  Aleksandr Kokorin
  John Brooks
  Julian Green
  Jermaine Jones
  Blerim Džemaili
  Admir Mehmedi
  Haris Seferović
  Granit Xhaka
  Edinson Cavani
  Diego Godín
  Mario Balotelli
  Claudio Marchisio

Gole samobójcze

  Sead Kolašinac (dla Argentyny)
  Marcelo Vieira (dla Chorwacji)
  John Boye (dla Portugalii)
  Noel Valladares (dla Francji)
  Joseph Yobo (dla Francji)

Hat tricki 
  Thomas Müller – Niemcy – Portugalia (16.06.2014, faza grupowa)
  Xherdan Shaqiri – Szwajcaria – Honduras (25.06.2014, faza grupowa)

Nagrody 

Źródło:

Kartki

Klasyfikacja końcowa

Maskotka 

Oficjalną maskotką turnieju został Fuleco. Bolita brazylijska – gatunek zagrożony i występujący wyłącznie na obszarze Brazylii. Jego imię pochodzi od słów futebol („piłka nożna”) i ecologia („ekologia”).

Oficjalna piosenka mistrzostw 
Hymnem mundialu został utwór „We Are One (Ole Ola)” autorstwa Pitbulla, nagrany wspólnie z Jennifer Lopez i Claudią Leitte.

Kary dla piłkarzy 
 W 40. minucie spotkania między Kamerunem i Chorwacją (0:4) kameruński zawodnik Alex Song brutalnie uderzył w plecy Chorwata Mario Mandžukicia, za co otrzymał czerwoną kartkę. FIFA zdecydowała, że piłkarz za swoje zachowanie będzie pauzował przez trzy mecze.
 Podczas meczu fazy grupowej pomiędzy Urugwajem i Włochami (1:0), rozegranego 24 czerwca, reprezentant Urugwaju Luis Suárez ugryzł w 78. minucie swojego rywala Giorgio Chielliniego. Meksykański sędzia nie ukarał Suáreza za ten incydent, ale FIFA wszczęła przeciwko niemu postępowanie. W efekcie zawodnik został zdyskwalifikowany na dziewięć meczów w reprezentacji oraz wykluczony z jakiejkolwiek aktywności piłkarskiej na okres czterech miesięcy. Wymierzono mu także grzywnę w wysokości 100 tys. franków szwajcarskich (ok. 300 tys. złotych).

Zobacz też 
 Puchar Konfederacji w piłce nożnej 2013

Przypisy